Tschurtschenthaler (pronuncia ) è un nome di famiglia altoatesino, piuttosto diffuso soprattutto in val Pusteria, in particolare nel comune di Sesto (Italia), dove nel 2021 il 9,1% dei residenti portava quel cognome.

Esso viene spesso indicato come uno dei cognomi italiani più lunghi (se non il più lungo in assoluto), essendo scritto con 18 lettere. Il nome deriva dal toponimo Tschurtschenthal (letteralmente "valle delle Pigne"), località nei pressi di Sesto. Non a caso, Tschurtschenthaler è il cognome più diffuso in questo comune, anche se lo si trova in numerose altre località, anche al di fuori dell'Alto Adige, nonché in Germania e in Austria. Il cognome è pure attestato con grafia italiana come Ciurcentaler.

Nella sua opera di "restituzione" in italiano dei cognomi altoatesini, il senatore Tolomei "traduceva" Tschurtschenthaler con "Pigna, Dallepigne, Dallavalle, Valle".

La famiglia è di antica origine, e nel corso della storia numerose personalità con questo cognome si sono rese celebri. In particolare, si possono ricordare:

Anton von Tschurtschenthaler (1888-1967), ufficiale dei Kaiserjäger durante la Prima guerra mondiale ed ultimo comandante austro-ungarico sul Col di Lana
Carlo Tschurtschenthaler italianizzato in Ciurcentaler (1894-1915) volontario Trentino in divisa italiana caduto durante la Prima guerra mondiale e fratello di Mario Tschurtschenthaler 
Georg von Tschurtschenthaler (m. 17 dicembre 1943), cantante lirico (baritono), che ha tra l'altro registrato nel 1930 un'edizione del Tannhäuser con l'orchestra del Festival di Bayreuth,
 Ivo von Tschurtschenthaler (1885-1969), architetto, studioso delle architetture rurali tradizionali.
Johann Tschurtschenthaler (1828-1893), che fu, dal 1869 al 1877, borgomastro di Innsbruck che lo fece cittadino onorario e gli ha dedicato una via,
Mons. Johann Tschurtschenthaler (1890-1975), che fu a lungo caporedattore del „Katholisches Sonntagsblatt“ di Bressanone,
Mario Tschurtschenthaler (1892-1981) pilota austro-ungarico durante la prima guerra mondiale e fratello di Carlo Tschurtschenthaler volontario trentino
Paul Tschurtschenthaler (Brunico, 2 luglio 1874 - Bregenz, 19 dicembre 1941), giudice e letterato, che scrisse numerose opere sui costumi e sulle tradizioni popolari della val Pusteria e del Tirolo del Sud.

In epoca successiva:
Agnes Tschurtschenthaler (n. 12 gennaio 1982, San Candido), atleta, specialista di mezzofondo (nel 2008 è stata campionessa italiana indoor sui 1500 e argento nei 1500 e 3000 siepi all'aperto)
Christian Tschurtschenthaler (n. a Brunico il 21 dicembre 1958, della SVP), sindaco di Brunico dal 09/05/2005.
Vera Tschurtschenthaler , (n. a Dobbiaco il 30 marzo 1997), sciatrice alpina, specialista dello slalom speciale.

Note

Bibliografia
 Ausstellung zum Gedenken an den Architekten Ivo von Tschurtschenthaler: 1885 - 1969; in der Dominikanergalerie im Februar 1970, Bozen 1970.
  Hanspeter Demetz, Lexikon Südtirolerisch-Deutsch, Bolzano, Rætia, 1996. - ISBN 88-7283-089-3
  Alexia Mitterrutzner, Johann Tschurtschenthaler: ein Leben für die Heimat Südtirol in der Zeit der Not, Vahrn, Suedmedia, 2005
  K. J. Kutsch, Leo Riemens, Grosses Sängerlexikon: Ergänzungsband, Francke, 1991. - ISBN 3317017635
  Harold Rosenthal (ed.), Opera Annual 1954-1955, London, John Calder, 1954 ("Appendix III. Operatic Obituary - September 1939 to September 1954", pp. 179–183)
 Ettore Tolomei, La restituzione del cognome atesino. Elenco dei cognomi dell'Alto Adige deformati o stranieri, con le forme adottate per la restituzione o versione, 1936-XVI, rist. anastatica a cura del Südtiroler Heimatbund col titolo Die gewaltsame Italianisierung der Familiennamen in Südtirol. Wie wäre heute mein Familienname?, Bolzano, 2003.
 Ivo Tschurtschenthaler Alte Hoftipen (sic) der Bozner Gegend. Dokumente ihrer Eigenart. In Lichtbild, Bauzeichnungen und Wort, Innsbruck, Tiroler Graphik, 1959.

Cognomi tedeschi